Le groupe de NGC 4235 comprend au moins 29 galaxies situées dans la constellation de la Vierge. La distance de Hubble moyenne est d' avec un écart-type très faible de 2,4 Mpc. Cependant, les mesures indépendantes du décalage sont quelquefois très différentes des distances de Hubble et une certaine incertitude règne au sujet de la distance réelle entre celles-ci et la Voie lactée.

Les galaxies de ce groupe sont situées à la limite lointaine de l'amas de la Vierge, qui est l'un des amas en compagnie du Groupe local du superamas de la Vierge.

Membres

Le tableau ci-dessous liste les 29 galaxies du groupe indiquées dans l'article de A.M. Garcia paru en 1993. Les galaxies indiquées par (RX) brillent dans le domaine des rayons X et elles font aussi partie du groupe de NGC 4261. 

 A Moins de trois mesures.
 B Désigné comme VCC0332 dans le groupe de NGC 4261.

Le site DeepskyLog permet de trouver aisément les constellations des galaxies mentionnées dans ce tableau ou si elles ne s'y trouvent pas, l'outil du site constellation permet de le faire à l'aide des coordonnées de la galaxie. Sauf indication contraire, les données proviennent du site NASA/IPAC.

Notes et références

Liens externes 

Constellation de la Vierge
Groupe de galaxies
Amas de la Vierge
Superamas de la Vierge